N++ steht für:

 Notepad++, ein freier Texteditor
 N++, ein Jump-’n’-Run-Computerspiel von Metanet Software

Siehe auch:
 NPP

Abkürzung